Colt McCoy, né le  à Hobbs au Nouveau-Mexique, est un joueur américain de football américain qui évolue au poste de quarterback.

Biographie

Carrière universitaire 
Il effectue sa carrière universitaire aux Longhorns du Texas de l'université du Texas à Austin et y joue de 2006 à 2009.

Carrière professionnelle 
Il est sélectionné à la , au troisième tour, par les Browns de Cleveland lors de la draft 2010 de la NFL.

Colt McCoy joue actuellement avec les Arizona Cardinals depuis 2021.

Statistiques

Universitaires 

|-
| 2006 || Texas ||  || 13||318||217||68,2||||29||7||161,8||68||170||2,5||2
|-
| 2007 || Texas ||  || 13||424||276||65,1||||22||18||139,2||114||510||4,5||4
|-
| 2008 || Texas ||  || 13||433||332||76,7||||34||8||173,8||136||561||4,1||11
|-
| 2009 || Texas ||  || 14||470||332||70,6||||27||12||147,4||129||348||2,7||3

| 53||||||70,3||||112||45||155||447||||3,6||20

Professionnelles 

| 2010||Browns de Cleveland||8||222||135||60,8|||||6||9||74,5||28||136||4,9||1
|-
| 2011||Browns de Cleveland||13||463||265||57,2||||14||11||74,6||61||212||3,5||0
|-
| 2012||Browns de Cleveland||3||17||9||52,9||79||1||0||85.2||5||15||3,0||0
|-
| 2013||49ers de San Francisco||4||1||1||100||13||0||0||118.7||6||-6||-1||0
|-
| 2014||Redskins de Washington||5||128||91||71,1||||4||3||96,4||16||66||4,1||1
|-
| 2015||Redskins de Washington||1||11||7||63,6||128||1||0||133.9||3||-3||-1||0
|-
| 2016||Redskins de Washington||0||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2017||Redskins de Washington||1||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-||-
|-
| 2018||Redskins de Washington||3||54||34||60||322||3||3||73,9||10||63||6,3||0
|-
| 2019||Redskins de Washington||1||27||18||66,7||122||0||1||61||2||14||7||0

|923 ||560|||60,7||||29||27||78,4||130||497||3,8||2

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1986
Naissance dans le comté de Lea
Joueur américain de football américain
Quarterback
Vainqueur du Maxwell Award
Vainqueur du Walter Camp Award
Vainqueur du Davey O'Brien Award
Vainqueur du Manning Award
Vainqueur du Johnny Unitas Golden Arm Award
Joueur de football américain des Longhorns du Texas
Choix de draft des Browns de Cleveland
Joueur des Browns de Cleveland
Joueur des 49ers de San Francisco
Joueur des Redskins de Washington
Joueur des Giants de New York
Joueur des Cardinals de l'Arizona